Por Olimpíadas de 1936 você pode estar procurando:

Jogos Olímpicos de Verão de 1936, em Berlim.
Jogos Olímpicos de Inverno de 1936, em Garmisch-Partenkirchen.

Desambiguação
Desambiguações de esportes